GCR se može odnositi na:
 Glukokortikoidni receptor, nuklearni receptor
 Kosmičko zračenje ()